Лонгройва — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Замок Лонгройва — средневековый замок в Португалии в деревне Лонгройва, округ Гуарда.